Henry Dwnn (mort en 1416), noble gallois
, noble et militaire gallois